La dixième étape du Tour d'Italie 2008 s'est déroulée le 20 mai entre Pesaro et Urbino.

Profil 
 Profil : gazzetta.it
 Profil 3D : gazzetta.it

 Source : La Gazzeta Dello Sport

Récit

Classement de l'étape

Classement général

Classements annexes 

 10
Tour d'Italie 2008 10
Tour d'Italie 2008 10